Santacruzense – abitanti di Santa Cruz (Paraíba)
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz (Pernambuco)
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz (Rio Grande do Norte)
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz Cabrália
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz da Baixa Verde
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz da Conceição
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz da Esperança
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz da Vitória
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz de Minas
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz de Salinas
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz do Capibaribe
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz do Escalvado
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz do Piauí
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz do Rio Pardo
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz do Sul
Santacruzense – abitanti di Santa Cruz dos Milagres